Rivière Brisson peut se référer à:

Hydronymes

Rivière Brisson (rivière Rimouski), un affluent de la rivière Rimouski, municipalité La Trinité-des-Monts, MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, Québec.
Rivière Brisson (rivière aux Anglais), un affluent de la rivière aux Anglais, territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes, MRC Manicouagan, Côte-Nord, Québec.
Rivière Brisson (rivière du Grand Touradi), un affluant de la rivière du Grand Touradi, municipalité de Esprit-Saint, MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, Québec.